Сигиртуп — топоним в Таштыпском районе Республики Хакасии России.

 Сигиртуп — упразднённая деревня, находится на территории Большесейского сельсовета. 
 Сигиртуп — река, приток р. Таштып.